San Esteban steht für:

 Heiliger Stephan – mehrere Heilige

geographische Objekte:
 San Esteban (Chile), Gemeinde in Chile
 San Esteban (Honduras), Gemeinde im Departamento Olancho, Honduras
 San Esteban (Ilocos Sur),  Stadtgemeinde auf den Philippinen
 San Esteban del Molar, Gemeinde in der Provinz Zamora, Spanien
 San Esteban del Valle, Gemeinde in der Provinz Ávila, Spanien
 Pedrajas de San Esteban, Gemeinde in der Provinz Valladolid, Spanien

 San Esteban (Córdoba), Ort in Argentinien
 Chiclana (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 San Esteban (Morcín), Parroquia in der Gemeinde Morcín in Asturien, Spanien
 San Esteban (Peñamellera Baja),  Ort in der Gemeinde Peñamellera Baja in Asturien, Spanien
 San Esteban de Gormaz,  Ort in Kastilien-Leon, Spanien
 San Esteban de Pravia,  Parroquia in der Gemeinde Muros de Nalón in Asturien, Spanien

 zahlreiche Kirchen, siehe Sankt Stefan #Stephanskirche
 diverse Klöster, siehe Stephanskloster

 San Esteban (Insel), Insel im Golf von Kalifornien, Mexiko

 Nationalpark San Esteban, ein Nationalpark in Venezuela
 San Esteban (Nabua), ein Ort auf den Philippinen

Siehe auch: 
 St. Stephens
 Sankt Stefan – dort auch zu anderen Sprachen
 Schlacht von San Esteban de Gormaz